Thomas Cook House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas Cook House (Massachusetts), NRHP-Nr. 89001250
 Thomas Cook House (Wisconsin), NRHP-Nr. 86000104